В истории Уэльса известно несколько людей, который звали О́уайн ап Гри́фид
 Оуайн ап Грифид Гвинедский (ок. 1100—1170) — правитель Гвинеда
 Оуайн Кивейлиог (ок. 1130—1197) — правитель части Поуиса
 Оуайн Гох ап Грифид (умер ок. 1282) — брат Лливелина Последнего, правителя Гвинеда
 Оуайн Глиндур (1354—1416) — вождь валлийского восстания, объявивший себя Принцем Уэльским